Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e Sandy Mayer 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)

 Brian Gottfried /  Robert Lutz (primo turno)
 Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Richmond WCT 1978